Per Brahe kan avse:

Per / Peder Magnusson Brahe (avliden 1505-08), riddare, häradshövding och riksråd
Per Brahe den äldre (1520–1590), greve och riksråd
Per Brahe den yngre (1602–1680), greve, ämbetsman och politiker
Per Eriksson Brahe (1746-1772), greve och militär

Övrigt
 – fartyg som förliste på Vättern
Per Brahegymnasiet i Jönköping